О́льга Ива́новна Ме́льник () — российская биатлонистка, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1998 в эстафете, серебряный (1996 — индивидуальная гонка на 15 км, 1997 — командная гонка на 7,5 км) и бронзовый (1997 — эстафета 4х7,5 км) призёр чемпионатов мира. Заслуженный мастер спорта по биатлону (1996). Получила степень "Магистр физической культуры" в Института физической культуры Тюменского государственного университета.

Спортивная карьера 
Спортом начала заниматься в 1984 г. Первые тренеры — В. Акишев и А. Губин. Личный тренер — Л. Гурьев.

Результаты гонок

Кубок мира

Ссылки 
 

серебряный призёр Олимпийских игр 1998
Биатлонисты России
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы Европы по биатлону